Тест на беременность (значения):

 Тест на беременность  — процедура, позволяющая определить признаки беременности женщины.
 «Тест на беременность» — российский телевизионный сериал.